Сеид Зияэддин Табатабаи (1888, Шираз — 29 августа 1969, Тегеран) — персидский журналист и политик, занимавший с февраля по май 1921 года пост премьер-министра Персии.

Биография 
Сеид Зияэддин Табатабаи родился в 1888 году в городе Шираз в семье видного шиитского священника, Сеида Али ага Язиди, имевшего более 30 детей от 15 женщин. Его отец, который также являлся сторонником конституции был сослан в город Сари. Еще будучи ребенком, семья Зияэддина переезжает в Тебриз, где служил тогда его отец. Изначально получив образование на дому, в возрасте 12 лет переезжает в Тегеран, где поступает в медресе "Сурайя", где также занимается изучением русского языка. В возрасте 15 лет переезжает к бабушке в Шираз, где продолжает свое религиозное образование, наряду изучая французский и английский. Так же, как и свой отец, являлся сторонником конституции. В 17-летнем возрасте начал издавать собственную газету  Islam, а позже Nedaye Islam, в которых критиковал шахский режим. В 20-летнем возрасте переезжает с родителями обратно в Тегеран, где издавал антиправительственную газету Sharq; был приговорён властями к аресту, но избежал его, укрывшись в австро-венгерском посольстве. В 1911 году уехал в Европу, где жил в Париже и Лондоне; возвратился в Персию в 1913 году, с 1914 года издавал в Тегеране газету Ra'ad, а после её закрытия властями — газету Bargh. Во время октябрьской и февральской революции, с целью досконально изучить социалистические идеи, отправляется в Петроград, где даже встречается с Ленином, однако позже возвращается в Персию. В конце 1910-х годов как торговый представитель участвовал в переговорах с правительствами таких государств как Азербайджанская Демократическая Республика, Первая Республика Армения и Грузинская Демократическая Республика.

В начале 1920-х годов поддерживал тесные контакты с англичанами, касавшиеся в первую очередь помощи в свержении советской власти в Гиляне. Принял активное участие в государственном перевороте в феврале 1921 года, когда силами Персидской казачьей бригады было свергнуто правительство Фатулла-хана Акбара. 22 февраля 1921 года был назначен премьер-министром страны. После вступления в должность инициировал начало массовых арестов в провинциях, не поддержавших смену власти. Программа Табатабаи предусматривала серьёзную модернизацию экономической, земельной и правовой системы Персии по европейским стандартам, в том числе планировалось изъятие большого количества земли у помещиков с последующей передачей фермерам. Против планируемых реформ Табатабаи выступило большое количество политиков и дворян, и в итоге уже 23 мая Ахмад Шах отправил его в отставку. В тот же день Табатабаи покинул Тегеран (а вскоре и страну), а спустя сутки все арестованные по его приказу деятели были освобождены.

После отъезда из Ирана Табатабаи больше двух десятилетий провёл в Европе. Некоторое время пытался торговать коврами в Берлине, затем безуспешно занимался книгоиздательством в Женеве, позже открыл магазин ковров в Монтрё. В декабре 1931 года был избран председателем Всемирного исламского конгресса в Иерусалиме и выступил с планом основания в этом городе исламского университета; в 1933 году путешествовал по Ираку и Индии с целью собрать деньги для этого предприятия, но в итоге не достиг успеха и был вынужден отказаться от реализации проекта. В 1938 году переехал в Палестину, где пытался заниматься фермерским хозяйством. В 1943 году возвратился в Иран, где был избран депутатом 14-й каденции парламента от города Йезд. В последние годы жизни был неофициальным советником и доверенным лицом Мохаммеда Резы Пехлеви.

Примечания

Ссылки 
 Зияэддин Табатабаи // Encyclopedia Britannica
 Биография

Премьер-министры Ирана
Журналисты Ирана
Депутаты Национального консультативного совета Ирана